Jacquinot se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Honoré Jacquinot
 Charles Hector Jacquinot